Селекционный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Селекционный сельсовет — в Славгородском районе Алтайского края.
 Селекционный сельсовет — в Льговском районе Курской области.